Die Guangzhou International Women’s Open 2019 sind ein Damentennisturnier der Kategorie International im Rahmen der WTA Tour 2019. Das Hartplatzturnier in Guangzhou findet vom 16. bis zum 21. September 2019, parallel zu den Toray Pan Pacific Open in Tokio und den Korea Open in Seoul statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Guangzhou International Women’s Open 2019 fand vom 14. bis 15. September 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Guangzhou